Ensino secundário
Setor secundário
Mesozoico

Desambiguação